Mesópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mesópolis (ort), São Paulo, 
 Mesópolis (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar